Giovanna di Valois o Giovanna di Francia si può riferire a:

Giovanna di Valois (1294-1342), figlia di Carlo di Valois e di Margherita d'Angiò, moglie di Guglielmo I di Hainaut
Giovanna di Valois (1304-1363), figlia di Carlo di Valois e di Caterina di Courtenay, moglie di Roberto III d'Artois 
Giovanna di Valois (1343-1373), figlia di Giovanni II di Francia e di Bona di Lussemburgo, moglie di Carlo II di Navarra
Giovanna di Valois (1391-1433), figlia di Carlo VI di Francia, moglie di Giovanni V di Bretagna
Giovanna di Valois (1409-1432), di Carlo, duca di Orléans e di Isabella di Valois, moglie di Giovanni II d'Alençon
Giovanna di Valois (1435-1482), figlia di Carlo VII di Francia e di Maria d'Angiò, moglie di Giovanni II di Borbone
Giovanna di Valois (1464-1505), figlia di Luigi XI di Francia e di Carlotta di Savoia, moglie di Luigi XII di Francia, santa

Pagine correlate 
Giovanna di Francia